Ејвери има више значења:
 Округ Ејвери (Северна Каролина)
 Ејвери (Калифорнија)
 Ејвери (Тексас)